Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова повинні були захищати титул, оскільки перемогли в  2019-му, але знялися перед початком турніру.

Перемогу здобули Габріела Дабровскі та Луїза Стефані, здолавши в фіналі пару Дарія Юрак / Андрея Клепач з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари
Чотири сіяні пари починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Основна сітка 

Rogers Cup Doubles
Women's Doubles